Juvanxer, Javanxir o Juvān Shir (mort l'any 630) fou un pretendent sassànida el 630.

Segons Mirkhond, després de l'homicidi de Shahr-Varâz el juny del 630, els nobles de Pèsia van posar al tron a Juvān Shir (és-a-dir «Jove Lleó »), fils de Cosroes II i de « Kazdamah », la germana-esposa de Bahram VI, i un dels pocs fills de Cosroes que s'havia pogut amagar i s'havia salvat de la matanza ordenada per Kobad II; « un any després », en realitat sens dubte en el mateix any, va morir i a falta d'altre hereu home, van cridar al tron a Bûrândûkht, la filla gran de Cosroes II.

Referències 

Reis sassànides